La désignation de Bayer Upsilon Centauri (υ Cen / υ Centauri) est partagée par deux étoiles de la constellation du Centaure :
 Upsilon Centauri ;
 Upsilon Centauri.
Elles sont séparées de 0,96° sur le ciel.

Elles font partie de l'astérisme chinois 柱 (Zhǔ), Piliers, associé à la loge lunaire Corne.

Références 

Homonymie stellaire
Constellation du Centaure
Centauri, Upsilon